Toponímia:
 Departament de Cabañas, departament de la regió paracentral d'El Salvador creat el 1873 
 Cabañas del Castillo, municipi de la província de Càceres, a la comunitat autònoma d'Extremadura 
 Cabañas de Ebro, municipi d'Aragó a la comarca de la Ribera Alta de l'Ebre (província de Saragossa) 
 Cabañas de Polendos, municipi de la província de Segòvia a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Cabañas Raras, municipi de la província de Lleó, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Cabañas de la Sagra, municipi de la província de Toledo, a la comunitat autònoma de Castella la Manxa 
 Cabañas de Sayago, municipi de la província de Zamora a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Cabañas de Yepes, municipi de la província de Toledo, a la comunitat autònoma de Castella la Manxa 
 Biografies:
 Amalio Gimeno Cabañas (Cartagena, 1852 - Madrid, 1936), comte de Gimeno, metge, científic i polític espanyol
 Juan Bautista Aznar-Cabañas (Cadis, 1860 - Madrid, 1933), mariner i polític espanyol
 Lluís Maria Aragó i Cabañas o 'Lluís Aragó (Santa Coloma de Farners, 1922 - Barcelona, 1994), arquitecte i pintor català 
 Narciso Sentenach y Cabañas (Sevilla, 1853 - 1925), historiador, crític d'art i arqueòleg espanyol